„Б“ хокейна група е български аматьорски турнир за определяне на шампиона по хокей на лед. В групата участват отборите на „Зимния“, „Червена звезда“, „Динамо“ и „Торпедо“.

Класиране 
Класиране, сезон 2008:

Вижте също 
„А“ група

Източници 
 Сайт за българския хокей на лед

Хокей на лед в България